Aleksander Rimski-Korsakow − rosyjski generał
 Grigorij Rimski-Korsakow – rosyjski kompozytor współczesny
 Ignacy (Rimski-Korsakow) – biskup prawosławny
 Iwan Rimski-Korsakow – generał major Imperium Rosyjskiego
 Nikołaj Rimski-Korsakow – rosyjski kompozytor epoki romantyzmu
 Nikołaj Rimski-Korsakow − rosyjski wojskowy marynarki wojennej, oficer Kriegsmarine